2 jeziora w Polsce

 Jezioro Dowcień – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby;
 Jezioro Dowcień – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)